Der Begriff Landweg bezeichnet:
 einen Transportweg, siehe Transportweg#Landwege
 einen historischen Weg, der Städte und Orte miteinander verbindet, siehe Altstraße

Siehe auch
 Hügellandweg